Ескенежал (, до 2010 г. — Первомайское) — аул в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Чаглинского сельского округа. Код КАТО — 115659700.

География 
Аул расположен на центре района, в 22 км на северо-восток от центра района села Зеренда, в 18 км на юго-восток от центра сельского округа села Шагалалы.

Улицы 

 ул. Достык,
 ул. Женис.

Ближайшие населённые пункты 

 село Енбекбирлик в 2 км на юге,
 аул Акадыр в 8 км на севере,
 село Уялы в 13 км на востоке,
 село Айдарлы в 15 км на западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 481 человек (из них немцев 51%, казахов 33%).

В 1999 году население села составляло 365 человек (185 мужчин и 180 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 164 человека (85 мужчин и 79 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района
Немецкие населённые пункты в Казахстане
Переименованные населённые пункты Казахстана